Station Saint-Aigulin is een spoorwegstation in de Franse gemeente Saint-Aigulin.

Saint-Aigulin
Saint-Aigulin